Loligo roperi är en bläckfiskart som beskrevs av Cohen 1976. Loligo roperi ingår i släktet Loligo och familjen kalmarer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kalmarer
roperi